On My Mind () може означати:
 On My Mind — пісня австралійського співака Коді Сімпсона.
  — пісня англійської співачки Еллі Голдінг.
 On My Mind — пісня американського гурту New Found Glory.
 On My Mind — пісня гурту Джеффа Лінна ELO з фільму .
 On My Mind — міні-альбом канадського гурту .
  — пісня австралійського гурту .